

Барстоу — місто, штат Каліфорнія
 Барстоу — місто, штат Техас
 Барстоу — переписна місцевість, штат Вашингтон